Слу́цкий () — фамилия  (см. город Слуцк и реку Случь).

Известные носители 

 Слуцкий, Абрам Аронович (1898—1938) — советский разведчик.
 Слуцкий, Александр Львович (род. 1940) — советский и российский дирижёр.
 Слуцкий, Анатолий Григорьевич (1895—1979) — советский историк.
 Слуцкий, Антон Иосифович (1884—1918) — большевистский военный и политический деятель.
 Слуцкий, Борис Абрамович (1919—1986) — советский поэт и переводчик.
 Слуцкий, Григорий Маркович (1916—1990) — советский архитектор.
 Слуцкий, Дов-Бер Айзикович (1877—1955) — еврейский писатель.
 Слуцкий, Евгений Евгеньевич (1880—1948) — советский экономист и математик.
 Слуцкий, Игорь Николаевич (род. 1967) — певец и композитор.
 
 Слуцкий, Меир (более известен под фамилией Амит; 1921—2009) — начальник израильской военной разведки «АМАН» и внешней разведки «Моссад».
 Слуцкий, Михаил Яковлевич (1907—1959) — советский кинорежиссёр, сценарист и оператор.
 Слуцкий, Моисей Борисович (1851—1934) — бессарабский врач, общественный деятель, мемуарист.
 Слуцкий, Наум Файвелевич (1917—2002) — советский кинооператор.
 
 Слуцкий, Яков Александрович (1815—1898) — военный юрист, член Главного военного суда, генерал от инфантерии.



См. также 
 Слуцкие князья
 
 Слуцк
Случь